Centennial Tower peut faire référence à :
 Centennial Tower, un gratte-ciel construit en 1975 à Atlanta ;
 Centennial Tower, un gratte-ciel construit en 1997 à Singapour.